Romain Ciaravino, né le  à Istres, dans les Bouches-du-Rhône, est un footballeur français. Il évolue au poste de milieu offensif.

Biographie 

Romain Ciaravino est le fils de Michel Ciaravino, ancien joueur de l'AS Nancy-Lorraine et des Girondins de Bordeaux, vainqueur de la Coupe de France 1978.

Son poste de prédilection est milieu offensif gauche.

Statistiques

Palmarès 
 2009 : Champion de France de National avec le FC Istres

Références

Liens externes 

Naissance en janvier 1984
Naissance dans les Bouches-du-Rhône
Footballeur français
Joueur de Marignane Gignac FC
Joueur du Gap HAFC
Joueur du Istres FC
Joueur du Stade lavallois
Joueur de l'Amiens SC
Joueur de l'Étoile FC Fréjus Saint-Raphaël
Joueur du Sporting Toulon Var